Anys ist der Familienname folgender Personen:

 Georgette Anys (1909–1993), französische Film- und Theater-Schauspielerin
 Lothar Anys (* 1940), deutscher Pfarrer, Politiker (DSU), MdV